A Romanov-házban két nagyhercegnő viselte ezt a nevet:

Marija Nyikolajevna Romanova orosz nagyhercegnő (1819–1876), I. Miklós cár leánya, Maximilien de Beauharnais leuchtenbergi herceg felesége.
Marija Nyikolajevna Romanova orosz nagyhercegnő (1899–1918), II. Miklós cár második leánya, 1918-ban a bolsevikok családjával együtt kivégezték.